Шабаєв — прізвище.

Персоналії 
 Шабаєв Георгій Вадимович (нар. 1997) — український журналіст.
 Шабаєв Ільшат Раїсович (нар. 1978) — російський танцівник, хореограф.
 Шабаєв Микола Васильович (1926—2014) — український кінооператор комбінованих зйомок.

Прізвища